Die spanische Valencianische Gemeinschaft umfasst drei Provinzen, die sich ihrerseits in insgesamt 34 Comarcas (valencian. comarques) gliedern.

Valencia, Comarcas
!
!